Mistrzostwa świata w bandy mężczyzn (ang. Bandy World Championship) – międzynarodowy turniej bandy organizowany przez Międzynarodową Federację Bandy (FIB) dla męskich reprezentacji narodowych. Pierwsze mistrzostwa odbyły się od 28 lutego do 3 marca 1957 roku w fińskim Helsinki. Rozgrywki od 2003 odbywają się regularnie co rok, a wcześniej co dwa lata. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyła reprezentacja Związku Radzieckiego.

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Mistrzostw świata na podium oficjalnie stawało w sumie 6 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Związek Radziecki, który zdobył złote medale mistrzostw 14 razy.

Stan na grudzień 2018.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Bandy (FIB) 

!